Sozópolis puede referirse a:
 Sozópolis (Pisidia), ciudad en la provincia romana de Pisidia, en Asia Menor (actual Turquía);
 Sozópolis (Tracia), ciudad costera en la antigua Tracia (actual Bulgaria).